Прийович () — сербське прізвище. Відомі носії:
 Александар Прийович — сербський та швейцарський футболіст
 Александра Прийович — сербська співачка